Те́ма — ( — те, що покладено в основу)
 Тема (мовознавство) — те, про що розповідаєтьмя в реченні
 Тема (література)  — коло подій та життєвих явищ у творі
 Тема (музика)  — головний елемент конструкції музичного твору
 Тема (комп'ютер)
 Тема оформлення
 Тема (шахова композиція) - ідея покладена в задачу, у вигляді сукупності стратегічних моментів, чи своєрідності ходів фігур
 "Тема" (фільм) — радянський художній драматичний фільм 1979 року режисера Гліба Панфілова
 "Тема" (шоу) — російське ток-шоу Владислава Листьєва 1992-1995 року випуску
 Тема (Гана) — місто на березі Атлантичного океану, на схід від столиці Гани — Аккри
 Тема (місто) — стародавнє поселення, оаза на північному заході Аравійського півострова.